Gary Stich – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jan Václav Stich, noto come Giovanni Punto – cornista e compositore ceco
 Michael Stich – ex tennista tedesco
 Otto Stich – politico svizzero
 Teresa Stich-Randall – soprano statunitense